Reciprocitet kan syfta på:

 Reciprocitetsprincipen – ett sociologiskt begrepp som berör en norm och förväntan som för det mesta föreligger vid socialt handlande
 Reciprocitetssatsen – sambandet mellan den elektriska flödestätheten och de uppkomna elektromagnetiska fälten
 Reciprocitetsfaktor – det omvända förhållandet mellan ljusets intensitet och exponeringstiden

Se även
 Reciprok